Alfano kan syfta på:

Personer 
 Franco Alfano (1875–1954), italiensk kompositör
 Angelino Alfano (1970–), italiensk politiker

Geografi

Italien 

 Alfano, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno,